

Œuvres 

 Planète Terre est une série documentaire télévisée britannique ; 
 Planète Terre est un téléfilm américain diffusé en 1974 ; 
 Sauver la planète Terre est un livre publié en 1992 par Al Gore ;
 Terre, planète impériale est un roman de science-fiction écrit par Arthur C. Clarke.
 Planète Terre est le  de Louise Attaque sorti en 2022.

Émission radiophonique 
 Planète Terre était une émission radiophonique hebdomadaire de France Culture, diffusée entre 2006 et 2016, et animée par le géographe Sylvain Kahn.

Voir aussi